La Primeira Liga 2017-2018, nota come Liga NOS 2017-2018 per ragioni di sponsorizzazione, è stata l'84ª edizione della massima serie del campionato portoghese di calcio. Il torneo è iniziato il 6 agosto 2017 e si è concluso il 13 maggio 2018. Il  ha conquistato il titolo con due giornate di anticipo.

Stagione

Novità 
Dalla stagione 2016-2017 sono stati retrocessi in Segunda Liga 2017-2018 il  e l'. Sono stati promossi dalla Segunda Liga 2016-2017 il  ed il . Al termine della stagione precedente il Portogallo ha perso una posizione nel Coefficiente UEFA, passando dal sesto al settimo posto e perdendo conseguentemente un posto nella fase a gironi della UEFA Champions League 2018-2019.

Formato 
Le 18 squadre partecipanti si affrontano in un girone di andata e ritorno, per un totale di 34 giornate.
La squadra campione di Portogallo ha il diritto a partecipare alla fase a gironi della UEFA Champions League 2018-2019.
Le squadre classificate agli ultimi due posti (17º e 18º posto) retrocedono in Segunda Liga.

Squadre partecipanti

Classifica finale 
Fonte

Legenda:
      Campione del Portogallo e ammessa alla fase a gironi della UEFA Champions League 2018-2019
      Ammessa al terzo turno di qualificazione della UEFA Champions League 2018-2019
      Ammessa alla fase a gironi della UEFA Europa League 2018-2019
      Ammessa al terzo turno di qualificazione della UEFA Europa League 2018-2019
      Ammessa al secondo turno di qualificazione della UEFA Europa League 2018-2019
      Retrocesse in Segunda Liga 2018-2019

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

La classifica viene stilata secondo i seguenti criteri:
Punti conquistati
Punti conquistati negli scontri diretti
Differenza reti negli scontri diretti
Reti realizzate in trasferta negli scontri diretti
Differenza reti generale
Partite vinte
Reti totali realizzate
Spareggio

Risultati

Tabellone 
Ogni riga indica i risultati casalinghi della squadra segnata a inizio della riga, contro le squadre segnate colonna per colonna (che invece avranno giocato l'incontro in trasferta). Al contrario, leggendo la colonna di una squadra si avranno i risultati ottenuti dalla stessa in trasferta, contro le squadre segnate in ogni riga, che invece avranno giocato l'incontro in casa.

Calendario 
Risultati della Primeira Liga sul sito ufficiale.

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Individuali

Classifica marcatori 
Fonte

Note

Voci correlate 
Taça de Portugal 2017-2018
Supertaça Cândido de Oliveira 2018

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 2018
Calcio nel 2017
2017-2018